Madeleine Jacob (1896-1985), journaliste et grand reporter française.
Madeleine Jacob dite  (1923-1952), rescapée du camp de concentration d'Auschwitz, sœur de Simone Veil.